Olivier Despax, guitariste de jazz français ;
 Émile Despax, poète français ;
 Jean-Baptiste Despax, peintre français ;
 Jean-Luc Despax, poète français.